Bleda syndactylus — вид певчих воробьиных птиц из семейства бюльбюлевых. Выделяют три подвида.

Распространение 
Обитают в Африке (центральная часть континента: от Сьерра-Леоне на западе до Кении на востоке), живут в лесах и лесосаванне.

Описание 
Длина тела 20,5—23 см, самцы тяжелее самок. Клювы крепкие. У представителей номинативного подвида над глазом полумесяц голой серовато-голубой кожи, верхняя сторона тела оливково-зелёная или оливково-коричневая, хвост рыжий, нижняя сторона тела желтая.

От других членов рода представителей вида можно отличить по окраске хвоста и голосу.

Биология 
Миграций не совершают. Питаются членистоногими, пауками, а также лягушками и жабами, фруктами. Благодаря мощному клюву и размерам эти птицы могут добывать довольно крупную добычу. Миграций не совершают. В кладке два яйца, редко одно. Насиживает самка.

Ссылки 
  

Бюльбюлевые
Животные, описанные в 1837 году
Птицы Африки